Wszystko w porządku (film 1972) − francusko-włoski film polityczny w reżyserii Jean-Pierre’a Gorina i Jean-Luca Godarda
 Wszystko w porządku (film 2010) − amerykański komediodramat w reżyserii Lisy Cholodenko